Vsevolod Iaroslavitch (en russe et , et en vieux norrois : Vissivald) dit  de Kiev, est un grand-prince de la Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1030 et mort le  à Vychhorod), qui régna de 1078 à 1093.

Fils de Iaroslav Vladimirovitch dit le « Sage », et d'Ingigerd de Suède, il est également prince de Pereïaslavl de 1054 à 1073 et prince de Tchernigov de 1073 à 1078 (régnant notamment après la mort de son père sur les villes de Rostov-sur-le-Don et de Souzdal).

Biographie 
C'est pendant cette période, en 1055, que l'on rencontre la première mention des Polovtses, peuple nomade turc et païen de la steppe qui vinrent avec leur chef Bolouch et s'en retirèrent d'où ils étaient venus après avoir conclu la paix avec Vsevolod.

Toutefois, le , sous la conduite d'un autre chef nommé Sokal, les Polovtses vainquirent Vsevolod.

En 1073, il se soulève avec son frère  contre leur autre frère, le grand-prince . Avec son aide,  devient Grand prince de Kiev et lui cède son apanage de Tchernihiv dont il devient prince de 1073 à 1078.

Après la mort de , il se réconcilie avec  et l'aide à revenir sur son trône. À la mort de son frère, il devient lui-même grand-prince de Kiev. Il meurt le  et est inhumé à la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev.

Famille

Unions et descendance 
Il a d'abord épousé en 1046 Anastasia, dite aussi Zoé ou Irène, fille de l'empereur , morte en 1067, avec qui il eut :

  (1053-) ;
 Anna (Yanka) Vsevolodovna (morte le ), nonne, qui visita Constantinople en 1089.

Avec sa seconde femme, Anna (morte en 1111), il eut quatre autres enfants connus :

 Rostislav Vsevolodovitch (1070-). Noyé durant la retraite de la bataille de la rivière Stouhna contre les Polovtses ;
 Adélaïde de Kiev (1071-), femme de  ;
 Catherine Vsevolovna (morte le  selon la Chronique de Nestor) ;
 Maria Vsevolodovna (morte en 1089).

Ancêtres

Galerie

Annexes

Bibliographie 
 Francis Dvornik, Les Slaves : histoire et civilisation, de l'Antiquité aux débuts de l'Époque contemporaine, Éditions du Seuil, Paris (1970), « La Russie de Kiev », 171-228.

Articles connexes 
 Liste des souverains de Kiev.

Notes et références 

Vsevolod01
Vsevolod01
Vsevolod01
Vsevolod01
Vsevolod01
Vsevolod01
Prince de Pereïaslav